Schnedl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schnedl (* 1942), österreichischer Boxer
 Norbert Schnedl (* 1960), österreichischer Gewerkschafter
 Sabrina Schnedl (* 1992), österreichische Biathletin